Бурангу́лово — название населённых пунктов в России:

 Бурангулово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Бурангулово — село в Давлекановском районе Башкортостана.
 Бурангулово — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Бурангулово — деревня в Кувандыкском районе Оренбургской области.

См. также 
 Бурангулов